Bernöd ist der Ortsname von

 Bernöd (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Bernöd (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern